Герцель Давидович Баазов () — еврейско-грузинский , , , .

Биография 
Герцель Баазов родился  в городе  Кутаисской губернии Российской империи, в семье еврейского общественного деятеля, сиониста Давида Баазова. В Кутаиси Д. Баазов издавал газету «Голос еврея», на её страницах впервые (1918) выступил в печати Герцель.

Во время учёбы в гимназии родного города вместе с У. Джапаридзе и  издавал литературный журнал «Они».

В 1928 году (по другим данным: в 1927) окончил Тифлисский университет, юридический факультет. Народный судья городского суда Тбилиси, работник журналов «Советское право» «Советское строительство». Выпускник аспирантуры отдела западноевропейской литературы Тбилисского Университета, учился в Москве. Помогал отцу создавать вечерние школы для изучения иврита и еврейской истории, их ученики участвовали в концертах с песнями и сценами на иврите. Основал молодёжную организацию Авода, идейно близкую сионистскому движению Гехалуц. 

В 1920-е стал известным прозаиком и драматургом, участник Первого съезда советских писателей (1934), в 1935—1938 годах возглавлял драматическую секцию Союза писателей Грузинской ССР. В начале 1938 года арестован, доставлен из Москвы в Тбилиси, приговорён к расстрелу.

Герцель Давидович Баазов погиб в заключении (или расстрелян) 12 сентября 1938 года. Посмертно реабилитирован в 1955 г.

Литературная работа 
Герцель Баазов — автор повестей и рассказов из жизни грузинских евреев, романа «Петхаин» (1934).

Печатается с четырнадцати лет, дебютное стихотворение подписано псевдонимом Гер-Би (1918). Перевёл на грузинский язык Песнь песней Соломона (1923).

В университете обращается к драме: силами театральной труппы «Кадима», которую собрал Баазов, ставится его трагедия «Тайное убежище» (1925) Актёрами труппы были дети из организованных Баазовым школ, постановщиком — Д. Антадзе. Пьесы «Немые заговорили» (1932), «Невзирая на лица» (1935), «Ицка Рижинашвили» (1937) были поставлены в театре имени К. Марджанишвили. Изъята и утрачена пьеса, которую накануне ареста драматург обсуждал с Михоэлсом для постановки на сцене Московского еврейского театра (перевод на идиш выполнил С. Галкин).

Память 
Именем Герцеля Баазова названы улицы в Тбилиси и Они.

Творчество писателя исследовал литературовед . Оценку Баазову дал Павел Гольдштейн.

Примечания

Комментарии

Ссылки 

Баазов Герцель Давидович (1904)

Выпускники Тбилисского государственного университета
Грузинские писатели
Еврейские писатели
Члены Союза писателей СССР
Посмертно реабилитированные в СССР

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы
Казнённые в 1938 году